Flesch kan syfta på:
 Carl Flesch,  (1873, Moson  1944) (en)
 Colette Flesch (* 1937, Dudelange) (en)
 Gerhard (Friedrich Ernst) Flesch (1909, Posen  1948), SS-Obersturmbannführer
 János (László) Flesch (1933, Budapeszt  1983, Whitstable) (en)
 Margaretha Flesch, "(M.) Rosa Flesch, Maria Rosa Flesch" (1826, Schönstatt  1908, Marienhaus) (de)
 Rudolf Flesch (1911, Wien  1986) (en)
 Siegfried ("Fritz* ) Flesch (1872, [?], Österrike  1939) (en)

Se även 
 Flesh
 Fleisch
 Fleischer
 Fleischmann

Tyska efternamn
Lågtyska efternamn
Efternamn som syftar på yrken